Носу:

 Носу — один из языков народа и в Китае;
 Носу — письменность языка носу;
  — район в округе Мамаса, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
 НОСУ — Национальная организация скаутов Украины.